

Cinema 
 That Night – film del 1917 diretto da Edward F. Cline e Hampton Del Ruth
 That Night – film del 1928 diretto da Arch Heath e Leo McCarey
 Calde notti d'estate (That Night) –  film del 1992 diretto da Craig Bolotin

Letteratura 
 Quella notte (That Night) –  romanzo di Alice McDermott del 1987

Musica 
 That Night – singolo dei Carousel del 2019